Козлобородник днепровский, или Козлобородник длинноплодный () — вид двудольных растений рода  семейства . Впервые описан украинским ботаником Иваном Власовичем Артемчуком в 1937 году.

Распространение и среда обитания 
Известен из Румынии и Украины (включая Крым).

Растёт на опушках, полянах, лугах, степях, по обочинам дорог и на пустырях.

Ботаническое описание 
Дву- или многолетнее поликарпическое травянистое растение.

Побеги опушённые.

Листья простые, линейные, опушённые, с острой верхушкой и гладким или волнистым краем.

Соцветие-корзинка размером от 1—2 до 5 и более см, несёт цветки жёлтого цвета.

Плод — семянка бурого, жёлтого или серого цвета, имеет придатки в виде хохолка.

Экология 
Ксерофит, мезофит, мезотроф. Светолюбиво.

Охранный статус 
Занесён в Красные книги Днепропетровской, Одесской и Херсонской областей Украины.

Синонимы 
Синонимичные названия:
 Tragopogon dolichocarpus Klokov
 Tragopogon floccosus subsp. borysthenicus (Artemczuk) Dihoru

Примечания 

Комментарии

Цикориевые
Флора Европы
Таксоны растений, названные в честь людей